Zygnemomyces är ett släkte av svampar. Zygnemomyces ingår i familjen Meristacraceae, ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Zygnemomyces